

Littérature

 La Trêve est un roman de Mario Benedetti paru en 1960.
 La Trêve est un livre écrit par Primo Levi en 1963 sous le pseudonyme de Damanio Malabaila.

Cinéma
 La Trêve est un film français réalisé par Claude Guillemot en 1968.
 La Trêve est un court-métrage français réalisé par Emmanuel Paulin en 1994.
 La Trêve (La Tregua) est un film germano-franco-italo-suisse réalisé par Francesco Rosi en 1997, d'après le livre de Primo Levi.
 La Trêve est un film allemand réalisé par Lancelot von Naso en 2009.
 La Trêve est un film russe réalisé par Svetlana Proskourina en 2010.

Télévision
 La Trêve est une série télévisée belge francophone diffusée sur la RTBF en 2016 et 2018.

Musique
 La Trêve est le deuxième album de Mickey 3D, sorti en 2001.